Пшеворно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелинский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 5313 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Церпице
 Доброшув
 Дзежкова
 Ягельница
 Ягельно
 Еглова
 Карнкув
 Конары
 Кшивина
 Милоцице
 Мникув
 Остренжна
 Пшеворно
 Романув
 Рожнув
 Самборовице
 Самборовички
 Сарбы
 Стружына

Соседние гмины 
 Гмина Гродкув
 Гмина Каменник
 Гмина Стшелин
 Гмина Вёнзув
 Гмина Зембице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства